Кампо Сан Франсиско има више значења:

 Кампо Сан Франсиско (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Сан Франсиско, Ла Питаја (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Франсиско (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Сан Франсиско (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику